В соревнованиях по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 128 спортсменов (64 мужчины и 64 женщины), которые будут соревноваться за 8 комплектов наград.

Правила квалификации 
Каждая страна на Играх может быть представлена не более, чем восемью спортсменами (по одному в каждой категории), при условии, что они получили это право согласно занятому месту в мировом рейтинге (по 5 лучших спортсменов в каждой категории). По одной квоте для НОК получат победители серии турниров «Большого шлема». Если же НОК получил по итогам рейтинга менее четырёх лицензий, то он имеет право выставить своих спортсменов для участия в континентальных квалификационных турнирах, но тогда максимальная квота уменьшается до 4-х спортсменов и если НОК не откажется от мест полученных по результатам рейтинга. Четыре квоты гарантированно получат спортсмены Японии и ещё четыре распределит трёхсторонняя комиссия.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Все завоёванные путёвки не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые примут участие в Играх.

Мужчины

До 58 кг

До 68 кг

До 80 кг

Свыше 80 кг

Женщины

До 49 кг

До 57 кг

До 67 кг

Свыше 67 кг

Примечания

Комментарии

Источники 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020